Der Davos Course ist eine Institution für viszeral-chirurgische Weiterbildung in Davos.
Er wurde 1984 von Professor Martin Allgöwer und Kollegen gegründet, um jungen Chirurginnen und Chirurgen jährlich praktisches Training zu ermöglichen und die Verbreitung moderner Naht- (u. a. die Allgöwer-Naht) und Operationstechniken zu fördern.

Das Curriculum umfasst Trainings in den Bereichen konventionelle und minimalinvasive Operationstechniken (u. a. Laparoskopie, Computerassistierte Chirurgie wie dem Da-Vinci-System oder Virtual-Reality Operationen).

Der Davos Course ist eine international anerkannte Institution und in zahlreichen Ländern zur chirurgischen Weiterbildung akkreditiert. Seit 1984 haben ca. 6000 Chirurginnen und Chirurgen am Programm des Davos Course teilgenommen.
Er gehört zur gemeinnützigen Stiftung für Gastroenterologische Chirurgie. Diese ist Teil der Vereinigung Academica Raetica.

Board und Fakultät des Davos Course setzen sich aus 30 der führenden europäischen Chirurginnen und Chirurgen wie u. a.
Martin Kreis, Christiane Bruns oder Christoph Reißfelder zusammen.

Weblinks 
Website des Davos Course

Einzelnachweise 

Organisation (Chirurgie)
Viszeralchirurgie
Ärztliche Aus-, Weiter- und Fortbildung
Organisation (Davos)